Occhieppo puede referirse a:

 Occhieppo Inferiore, localidad y comuna de la provincia de Biella, región de Piamonte, Italia
 Occhieppo Superiore, localidad y comuna de la provincia de Biella, región de Piamonte, Italia